Zincîre-î Gare kan syfta på följande platser:

Irak 

 Jabal Gārah, berg, Dahuk, 
 Chiyā-ē Gara, berg, Dahuk, 
 Silsilat Gārah, bergskedja, Dahuk, 
 Jabal Kārah (berg i Irak), Dahuk, 

Robotskapade Irakförgreningar